Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Orpheus, в честь героя греческой мифологии Орфея.

 HMS Orpheus — 32-пушечный фрегат корабль 5 ранга; спущен на воду в 1773; сожжен в 1778 при Род-Айленде, во избежание плена.
 HMS Orpheus — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1780; разбился в Вест-Индии в 1807.
 HMS Orpheus — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1809; разобран в 1819.
 HMS Orpheus — 22-пушечный деревянный винтовой корвет типа Jason; спущен на воду в 1860; разбился на песчаном баре бухты Манукау в Новой Зеландии в 1863 году.
 HMS Orpheus — эскадренный миноносец типа M; спущен на воду в 1916; продан на слом в 1921.
 HMS Orpheus (N46) — подводная лодка типа O; спущена на воду в 1929; потоплена со всем экипажем в районе Тобрука в 1940 итальянским эскадренным миноносцем Turbine.
 HMS Orpheus (S11) — подводная лодка типа Oberon; спущена на воду в 1959; поставлена на прикол, превращена в учебный корабль в 1987; продана на слом в 1994.